Jméno Francesca da Rimini může mít následující významy:

 Francesca da Rimini – historická osobnost: patricijská dcera (1255–1285), zde i další významy
 Francesca da Rimini (Pellico) – drama italského spisovatele Silvia Pellica z roku 1815
 Francesca da Rimini – drama italského spisovatele Gabriela d'Annunzia z roku 1901
 Francesca da Rimini (Neruda) – tragédie Jana Nerudy z roku 1860
 Francesca da Rimini (Čajkovskij) – symfonická báseň skladatele Petra Iljiče Čajkovského
 Francesca da Rimini (Nápravník) – opera skladatele Eduarda Nápravníka
 Francesca da Rimini (Rachmaninov) – opera skladatele Sergeje Rachmaninova
 Francesca da Rimini (Zandonai) – opera skladatele Riccarda Zandonaie